
Ролстон, Ралстон, Рэлстон ():

Персоналии 
 Ралстон, Арон (род. 1975) — американский альпинист, известный тем, что во время штурма склона ампутировал себе кисть руки.
 Ралстон, Вера (1923—2003) — чехословацкая фигуристка и американская актриса.
 Ралстон, Вера Джун (более известна как Вера Майлз; род. 1929) — американская актриса. 
 Ралстон, Деннис (род. 1942) — американский теннисист, член Международного зала теннисной славы.
 Ралстон, Кен (род. 1954) — американский постановщик специальных и визуальных эффектов.
 Ралстон, Эстер (1902—1994) — американская актриса немого кино.
 Ролстон, Брайан (род. 1973) — американский хоккеист.
 Ролстон, Джобина (1899—1967) — американская актриса немого кино.
 Ролстон, Кен — американский геймдизайнер компьютерных и настольных ролевых игр.
 Ролстон, Марк (род. 1956) — американский актёр.
 Ролстон, Стив (род. 1974) — американский футболист.
  (род. 1943) — американский военный, генерал ВВС США.

Географические объекты

Соединённые Штаты Америки 
Населённые пункты
  — город в Айове.
 Ролстон — статистически обособленная местность в Вайоминге.
  — город в Небраске.
  — городок в Оклахоме.

Прочие топонимы
  — река в Колорадо.
  — гора в системе Сьерра-Невада (Калифорния).

Прочие страны 
  — посёлок в Ренфрушире (Шотландия).
  — деревня в Альберте (Канада).